Сюзанн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Сюзанн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни

Див. також 
 Suzanne (зображення)